ALP puede referirse a:
 Australian Labor Party, el Partido Laborista Australiano.
 Aeropuerto de Aleppo (Siria), en su código IATA.
 La enzima fosfatasa alcalina

Acrónimos
Siglas